Le Big Bang est une phase dense et chaude qu'a connu l'Univers il y a environ 13,7 milliards d'années. Le mot peut aussi désigner :

Économie 
 Big Bang, libéralisation rapide des marchés financiers britanniques en 1986

Œuvres

Bande dessinée 
 Big Bang, jeune mutante de l'Univers Marvel Comics
 Big Bang, personnage de la bande dessinée Kid Paddle

Cinéma 
 Le Big Bang, film d'animation franco-belge de Picha (1984).
 The Big Bang, film de James Toback (1989).
 The Big Bang, film de Tony Krantz avec Antonio Banderas (2010).
 Big Bang, film de Cécilia Rouaud (2018)

Musique 
 Big Bang, boys band de K-pop sud-coréen
 Big Bang, album du groupe finlandais Waltari (1995)
 Big Bang, album du groupe coréen Big Bang (2008)
 The Big Bang, album du rappeur Busta Rhymes (2006)

Télévision 
 Big Bang, émission télévisée française
 The Big Bang Theory, série télévisée américaine
 The Big Bang, titre original du treizième et dernier épisode de la cinquième saison de Doctor Who, La Pandorica s'ouvre, deuxième partie.

Autres 
 Big Bang Chula United Football Club, club thaïlandais de football basé à Bangkok

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre